Ребель — фамилия.

Известные носители:
 Ариэль Ребель (род. 1985) — канадская порноактриса и модель.
 Ребель, Галина Михайловна (род. 1952) — российский литературовед, профессор ПермГПУ.
 Ребель, Ганс (1861—1940) — австрийский энтомолог.
 Ребель, Карл Макс (1874—1955) — немецкий художник.
 Ребель, Франсуа (1701—1775) — французский скрипач, дирижёр и композитор. Сын Жана-Фери Ребеля.
 Ребель, Жан Фери (1666—1747) — французский скрипач и композитор.

Ребель — населённый пункт.
 Ребель (Валево) — село в общине Валево (Сербия)

См. также 
 Ребель (оркестр)